

Carriera 
Cristina Abad a giovane età si fa iscrivere dai genitori ad un'accademia di recitazione, dove all'età di diciannove anni ha ottenuto una laurea in educazione della prima infanzia, una carriera che abbandona per dedicarsi completamente alla recitazione. Durante gli anni di accademia si è preparata con artisti famosi come Roberto Cerda, Fernando Soto e Laila Ripoll. Successivamente ha iniziato a lavorare in spettacoli teatrali e per alcune web serie.

Nel 2012 ha recitato nei cortometraggi Fatum diretto da Alberto Moreno e in Suspenso diretto da Daniela Fejerman. Nello stesso anno ha interpretato il ruolo di Girl 4 nel cortometraggio Summer Is Crazy diretto da Juan Gregorio Rodriguez. Nel 2013 ha recitato nel film Afterparty diretto da Miguel Larraya. Nello stesso anno ha recitato nelle opere teatrali Supercrisis diretto da Ramón Paso, presso il Microteatro e in Los 7 pecados capitales diretto da Ramón Paso. Nel 2014 ha preso parte all'opera teatrale Escapada del escaparate diretto da César Roldán, presso il Microteatro.

Nel 2014 ha interpretato il ruolo di Religiosa nella serie Hipsteria. Nello stesso anno ha interpretato il ruolo di Marina Reyes nel cortometraggio Desconexión diretto da Juan López. Sempre nel 2014 ha interpretato il ruolo di Vanesa nel cortometraggio Ku diretto da Tony Morales.

Il suo più grande successo è arrivato dal 2015 al 2018, quando è entrata a far parte del cast della soap opera Una vita (Acacias 38), dove ha interpretato il ruolo di Maria Luisa Palacios, la figlia di Ramón Palacios (interpretato da Juanma Navas) e la moglie di Victor Ferrero (interpretato da Miguel Diosdado).

Nel 2016 ha recitato nei cortometraggi Ro Co Coc diretto da Paco Anaya e in Fashionlins: Ágatha Ruiz de la Prada (nel ruolo di Ana) diretto da Manuel Martínez Velasco. Nel 2018 ha partecipato nelle videoclip El enemigo de Kitai, Un planeta llamado nosotros de Maldita Nerea, La pareja interminable de Marwán e in Dani & Flo. Nello stesso anno ha recitato nel film El último cine vivo diretto da César Ríos. Sempre nel 2018 ha recitato nel cortometraggio Silencio diretto da Santi Capuz. Nel 2018 e nel 2019 ha recitato nell'opera teatrale El Funeral diretto da Manuel Velasco.

Dal 2019 al 2021 è entrata a far parte del cast della serie Servir y proteger, nel ruolo di Paula Bremón. Nel 2020 ha recitato nella serie No Muertos. Nello stesso anno ha partecipato al programma televisivo La Resistencia di David Broncano. Nel 2022 ha recitato nella serie Escándalo, relato de una obsesión.

Filmografia

Cinema 
 Afterparty, regia di Miguel Larraya (2013)
 El último cine vivo, regia di César Ríos (2018)

Televisione 
 Hipsteria – serie TV (2014) – Religiosa
 Una vita (Acacias 38) – soap opera, 692 episodi (2015-2018) – Maria Luisa Palacios
 Servir y proteger – serie TV (2019-2021) – Paula Bremón
 No Muertos – serie TV (2020)
 Escándalo, relato de una obsesión – serie TV (2022)

Cortometraggi 
 Fatum, regia di Alberto Moreno (2012)
 Suspenso, regia di Daniela Fejerman (2012)
 Summer Is Crazy, regia di Juan Gregorio Rodriguez (2012) – Girl 4
 Desconexión, regia di Juan López (2014) – Marina Reyes
 Ku, regia di Tony Morales (2014) – Vanesa
 Ro_Co_Coc, regia di Paco Anaya (2016)
 Fashionlins: Ágatha Ruiz de la Prada, regia di Manuel Martínez Velasco (2016) – Ana
 Silencio, regia di Santi Capuz (2018)

Videoclip 
 El enemigo de Kitai (2018)
 Un planeta llamado nosotros de Maldita Nerea (2018)
 La pareja interminable de Marwán (2018)
 Dani & Flo (2018)

Teatro 
 Supercrisis, diretto da Ramón Paso, presso il Microteatro (2013)
 Los 7 pecados capitales, diretto da Ramón Paso (2013)
 Escapada del escaparate, diretto da César Roldán, presso il Microteatro (2014)
 El Funeral, diretto da Manuel Velasco (2018-2019)

Programmi televisivi 
 La Resistencia (2020)

Doppiatrici italiane 
Nelle versioni in italiano dei suoi film e delle sue serie TV, Cristina Abad è stata doppiata da:
 Deborah Morese in Una vita

Note

Collegamenti esterni